Anna Hohenzollernská (5. května 1487, Ansbach – 7. února 1539, Těšín) byla braniborsko-ansbašská markraběnka, těšínská kněžna, dcera Fridricha II. Braniborsko-Ansbašského (1486–1515) a polské princezny Žofie Jagellonské (1464–1512).

Život 
V roce 1518 se provdala za těšínského knížete Václava II. Těšínského. V manželství se narodily čtyři děti:

 syn, jehož jméno se nechovalo (okolo 1519, † v dětství)
 Ludmila (před 1520, † v dětství)
 Žofie Těšínská (asi 1520 – 1541)
 Václav III. Adam Pohrobek (po 17. listopadu 1524–1579)

Ovdověla v roce 1524. Byla poručnicí svých dětí, spolu s Janem IV. z Pernštejna.

Vývod z předků

Odkazy

Externí odkazy

Reference

Literatura 
 Józef Golec, Stefania Bojda: Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej. T. 3. Cieszyn: nakł. autorów, 1998, s. 20-21.
 Kazimierz Jasiński: Rodowód Piastów śląskich. T. 3: Piastowie opolscy, cieszyńscy i oświęcimscy. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977, s. 193.
 Idzi Panic: Poczet Piastów i Piastówien cieszyńskich. Cieszyn: Biuro Promocji i Informacji, Urząd Miejski, 2003.

 
Braniborské markraběnky
Braniborsko-ansbašské markraběnky
Narození v roce 1487
Narození v Ansbachu
Úmrtí v roce 1539
Narození 5. května
Úmrtí 7. února
Úmrtí v Těšíně
Ženy